Чарсадда:

 Чарсадда — город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Чарсадда — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.